Франси́с Жан Марсе́ль Пуле́нк (; 7 января 1899, Париж — 30 января 1963, там же) — французский композитор, пианист, критик, виднейший из участников французской «Шестёрки».

Биография 
Происходит из богатой семьи французских фабрикантов. В 1910 году из-за наводнения в Париже семья перебралась в Фонтенбло. Там Франсис случайно купил «Зимний путь» Шуберта — произведение, по его признанию, сыгравшее немаловажную роль в решении стать музыкантом.

Ученик Р. Виньеса (фортепиано) и Ш. Кёклена (композиция). В начале 1920-х гг. участник творческого содружества «Шестёрка». Испытал влияние Э. Шабрие, И. Ф. Стравинского, Э. Сати, К. Дебюсси, М. Равеля, С. С. Прокофьева, выступал с докладами о творчестве М. П. Мусоргского. В своих воспоминаниях Пуленк так оценивал своё пребывание в «Шестёрке»:

Под влиянием Эрика Сати и Жана Кокто, вместе с присоединившимся к нам (вернувшимся только что из Бразилии) Мийо, мы сплотились ещё теснее. Нас было достаточно много, чтобы выступать с самостоятельными концертами в зале Юген. Тогда нас было шестеро, но мы себя не пересчитывали. Это Анри Колле впервые нас пересчитал и назвал «Шестёркой». (Поль Ландорми. «La musique française après Debussy» p. 116)

Безо всякого сомнения, для меня и для многих других композиторов Сати открыл совершенно новый путь. Разумеется, я не говорю, что все музыканты моего поколения находились под влиянием Сати…, но Орик, Мийо, Соге и я не можем не считать Сати своим вождём. Кроме того, Сати — совершенно особое явление, потому что он оказывал влияние и прямо, и косвенно — я хочу сказать, как своей музыкой, так и своими словами — на совершенно разных композиторов, таких как Дебюсси, Равель, Стравинский и многие другие

Впрочем, уже в 1924 году отношения между Пуленком и Сати были навсегда прерваны «вследствие возникших расхождений в эстетических взглядах».

Из переписки композитора видно, насколько он был близок к Д. Мийо, А. Соге, как он восхищался Ж. Ориком, и какие непростые отношения складывались у него с Э. Сати.

Пуленк был близко знаком с С. С. Прокофьевым. Так, В. Чемберджи, опираясь на воспоминания Лины Прокофьевой, пишет: «Сергей особенно дружил с Франсисом Пуленком. Оба обожали шахматы и бридж. Перед исполнением своих концертов Прокофьев всегда репетировал их с Пуленком на двух роялях: Первый, Второй, Третий и Пятый концерты для фортепиано с оркестром они проигрывали целиком — Пуленк исполнял партию оркестра. Для Прокофьева это было необходимым повторением перед исполнением, для Пуленка — прекрасным музицированием с композитором, которого он ценил чрезвычайно высоко». В переписке с В. Держановским русский композитор предлагал к исполнению в СССР Концерт для клавесина с оркестром Пуленка. Уже после смерти Прокофьева, в 1962 году Пуленк написал Сонату для гобоя и фортепиано и посвятил её памяти Сергея Прокофьева.

С 1933 по 1959 много выступал как аккомпаниатор вместе с певцом Пьером Бернаком, первым исполнителем многих вокальных сочинений Пуленка.

В начале Второй мировой войны Пуленк был призван в армию, в зенитное соединение, и к моменту перемирия — июнь 1940 — оказался в Бордо. В годы оккупации в его творчестве ярко выступают патриотические мотивы. Уже через месяц после того как в Париже приняли немецкую капитуляцию, по радио прозвучала кантата для двойного хора a cappella на стихи Поля Элюара (поэт тайно под вымышленным именем переправил их Пуленку) — «Лик человеческий», которую композитор втайне подготовил и партитуру которой с гордостью выставил в окне своего дома рядом с национальным флагом ко дню освобождения, а на титульном листе написал следующие строки: «Посвящаю Пабло Пикассо, работой и жизнью которого восхищаюсь».

Умер 30 января 1963 года от сердечного приступа.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Личная жизнь 
Франсис Пуленк . В частности, . Вскоре после войны у Пуленка . Дочь Мари-Анж (р. 1946), рождённая от этой связи, впоследствии стала главным бенефициаром завещания Пуленка.

Композитор и религия 
Как вспоминал музыкант, семья Пуленка по отцовской линии отличалась глубокими религиозными взглядами, но «без малейшего догматизма». Брат прадеда Франсиса, аббат Жозеф Пуленк, был кюре церкви Иври-сюр-Сен, троюродный брат — францисканским монахом. Отец композитора, Эмиль Пуленк, также был человеком набожным, в то время как для его супруги, Женни Руайе, религиозность была лишь частью хорошего воспитания. И когда в возрасте 18 лет Франсис остался сиротой, влияние матери для него оказалось сильнее: юный Пуленк на время забывает о церкви.

Только спустя почти два десятилетия в духовной жизни композитора случился новый перелом. В августе 1936 года, в автокатастрофе трагически погиб один из его коллег — композитор Пьер-Октав Ферру. Имея очень впечатлительный характер, Пуленк буквально впадает в оцепенение: «размышляя о такой бренности нашей физической оболочки, я вновь возвратился к духовной жизни». Его память воскрешает рассказы отца о знаменитом месте паломничества недалеко от Авейрона. И в поисках душевного успокоения, композитор отправляется туда, в Рокамадур.

Эта маленькая старинная деревушка приютилась на высокой горе Святого Амадура. Рокамадур был издавна известен среди паломников как обитель чудотворной и таинственной Чёрной Девы — статуи Мадонны, имеющей, в отличие от привычных канонов, чёрный цвет лица и рук. Исследователи отмечают, что подобные статуи из камня, свинца или чёрного эбенового дерева получили особое распространение в средневековой Европе XII века. Но в Рокамадурской церкви Нотр-Дам (1479), в главной из семи древних часовен, встроенных в скалу, деревянная фигура Рокамадурской Богоматери датируется, предположительно, I веком от Рождества Христова.

Что послужило причиной духовного перерождения Пуленка — особая ли энергетика святого места или мистическая загадка Чёрной Девы, но «так или иначе, в Нотр-Дам де Рок-Амадур Франсис Пуленк увидел нечто, захватившее его». Как говорил сам композитор, «Рокамадур окончательно вернул мне веру моего детства». С того времени паломничества в обитель стали важной частью его жизни. Это необыкновенно мирное место помогало отрешиться от внешней суеты, очистить душу, здесь рождались новые творческие замыслы. Отныне Чёрная Рокамадурская Богоматерь стала неизменной покровительницей композитора, под защиту которой он ставил многие свои произведения.

Музыкальные сочинения (выборка) 
Полный список сочинений Пуленка см. в английской Википедии

Оперы 
 Груди Терезия (Париж, 1947) 
 Диалоги кармелиток (Милан, 1957)
 Человеческий голос (моноопера; Париж, 1959)

Балеты 
 Лани (; Париж, 1924), 
 Примерные звери (; Париж, 1942).

Кантаты. Хоровая музыка 
 Бал-маскарад (). Кантата для баритона (или меццо-сопрано) и инструментального ансамбля (1932)
 Литании Чёрной мадонне (), для женского хора и органа (1936, 2-я ред. 1947)
 Засуха (), кантата для хора с оркестром (1937)
 Месса G-dur, для смешанного хора a cappella (1937)
 Четыре покаянных мотета, для смешанного хора a cappella (1939)
 Лик человеческий (), кантата для двойного смешанного хора a cappella (1943)
 Четыре маленькие молитвы Святого Франциска Ассизского, для мужского хора a cappella (1948)
 Stabat Mater, для сопрано и хора с оркестром (1950)
 Четыре рождественских мотета, для смешанного хора a cappella (1952)
 Семь респонсориев Тёмной утрени (), для хора с оркестром (1962)

Инструментальные концерты  
 Утренняя серенада (). Хореографический концерт для фортепиано и 18 инструментов (1929)
 Сельский концерт (), для клавесина с оркестром (1928)
 Концерт для двух фортепиано с оркестром (1932)
 Концерт для органа, струнного оркестра и литавр (1938)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1949)

Камерная инструментальная музыка 
 Негритянская рапсодия для фортепиано, флейты, кларнета, струнного квартета и голоса (1917)
 Два марша и интермедия для камерного оркестра (1938)
 Французская сюита по Клоду Жервезу для ансамбля духовых, клавесина и ударных (Бургундский бранль, Павана, Маленький военный марш, Жалобная песня, Шампанский бранль, Сицилиана, Перезвон) (1935)
 Соната для виолончели и фортепиано (1940-48)
 Соната для скрипки и фортепиано (1943)
 Соната для двух фортепиано (1952-53)
 Соната для флейты и фортепиано (1956)
 Соната для кларнета и фортепиано (1962)
 Соната для гобоя и фортепиано (1962)
 Секстет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано

Вокальные циклы, романсы и песни 
 Бестиарий (стихи Аполлинера, 1919) 
 Кокарды (стихи Кокто, 1919; 2-я ред. для сопрано и инструментального ансамбля, 1939)
 Пять романсов на стихи Ронсара (1925)
 Озорные песни (, 1925)
 Романсы и песни (): «Путешествие в Париж», «Монпарнас», «Тореадор», песня () «Тропы любви» (, 1940) и др.

Литературные сочинения 
 Emmanuel Chabrier. Paris, 1961; Engl. translation, 1981 
 Journal de mes mélodies. Paris: Cicero, 1964; rev. 2/1993 by R. Machart. Engl. translation: 1985 (с дискографией). Рус. перевод: Днев­ник мо­их пе­сен. Я и мои дру­зья. Москва, 2005; J'écris ce qui me chante: écrits et entretiens, ed. by Nicolas Southon. Paris: Fayard, 2011 (переиздание "Дневника", статьи, избранные письма)
 Письма / пер. с фр. Е. Гвоздевой, Г. Филенко; ред., вступ. ст. и коммент. Г. Филенко. Ленинград, 1970.
 À bâtons rompus (écrits radiophoniques, Journal de vacances, Feuilles américaines), ed. by Lucie Kayas. Arles: Actes Sud, 1999 (сб. статей и интервью Пуленка)

Примечания

Литература 
 Медведева И. Франсис Пуленк. — М.: Сов. композитор, 1969. — 240 с.,ил. (Зарубежная музыка. Мастера XX века).
 Bernac P. Francis Poulenc et ses mélodies. Paris: Éditions Buchet-Chastel, 1978.
 Ivry B. Francis Poulenc. London: Phaidon Press, 1996. ISBN 978-0-7148-3503-7.
 Schmidt C.B. Entrancing Muse: A documented biography of Francis Poulenc. Hillsdale, US: Pendragon Press, 2001. ISBN 978-1-57647-026-8.
 Burton R. Francis Poulenc. Bath: Absolute Press, 2002. ISBN 978-1-89979-109-5.
 Lacombe H. Francis Poulenc. Paris: Fayard, 2013. 1104 p. ISBN 978-2-21367-199-4.

Ссылки 
 Каталог сочинений Пуленка (FP)
 Собрание духовных произведений в честь Святого Франциска Ассизского Ф. Пуленка на YouTube

Академические музыканты Франции
Оперные композиторы XX века
Балетные композиторы Франции XX века
Композиторы Русского балета Дягилева
Выпускники лицея Кондорсе
Похороненные на кладбище Пер-Лашез